J0 ou J00 peut faire référence à :
 HMS Bangor (J00), un dragueur de mines de la Royal Navy ;
 J0, désignation d’un acier dont l'énergie de rupture est garantie à  à  ;
  ;
 Rhinopharyngite aiguë (rhume banal) (J00), d'après la classification internationale des maladies ;

Voir aussi 
 JO
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres